Niederglatt ist der Name folgender Orte in der Schweiz:
 Niederglatt ZH, Gemeinde im Kanton Zürich
 Niederglatt SG, Ortsteil von Oberuzwil, Kanton St. Gallen

Siehe auch:
 Stadel bei Niederglatt, Gemeinde im Kanton Zürich